Оскар () — прозвище 2-х бразильских футбольных полузащитников:
 Жозе Оскар Бернарди (род. 1954)
 Оскар дос Сантос Эмбоаба Жуниор (род. 1991)